Член (академик) Академии наук КНР — наивысшее учёное звание в Китае. Академики выбираются из самых заслуженных учёных заседанием общего собрания академии раз в два года. На первых выборах после введения звания действительного члена/академика и объединяющих их академических отделений академии (Chinese Academy оf Sciences Academic Divisions, CASAD), летом 1955 года, было выбрано 169 академиков. Впоследствии квота выбора новых членов для бианнуальных общих собраний была снижена до 60. К 1989 году в Китайской академии наук было около 400 академиков; на 2 марта 2023 года её личный состав насчитывал 826 живущих действительных членов. Всего звание академика было за это время присвоено более 1300 отечественным учёным.

Все академики принадлежат к одному из её 6 профильных отделений: физики и математики (154 члена), химии (131 член), биологических и медицинских наук (147 членов), наук о Земле (138 членов), техники и технологии (99 членов) и информационных технологий (157 членов; последнее отделение было добавлено к пяти ранее существовавшим уже в 1990-е годы, с развитием соответствующей отрасли).

С 1994 года АН КНР также начала присуждать звание иностранного члена/академика иностранным гражданам, в том числе, ряду сменивших гражданство учёных китайского происхождения.

Список академиков 

Таблица сортируется по всем колонкам (по дате рождения — в порядке приоритета год-месяц-день), сортировка по умолчанию — по отделениям и алфавитному порядку фамилий и имён внутри них.

Статистика академиков КАН 
Количество действующих (живых) академиков КАН на 28 февраля 2019 года — 781 человек, среди них мужчин и женщин — соответственно 94 и 6 %.

Более 42 % действующих академиков на август 2018 года были старше 80 лет. Более подробно распределение по возрастам показано на гистограмме:

 
Старейшему из ныне живущих академиков, генетику  к концу зимы 2019 года исполнилось 102 года. Самому молодому действительному члену АН КНР — иммунологу , родившемуся в январе 1972 года — на ту же дату исполнилось 47 лет.

На август 2018 года более половины всех действительных членов академии (406 из 790 академиков) работало в Пекине, на втором и третьем местах были Шанхай и провинция Цзянсу (101 и 45 академиков соответственно; 12,8 и 5,7 % всего состава). 81 % академиков относились к 19 провинциям, районам и городам центрального подчинения, в то время как семь административных единиц — Синьцзян-Уйгурский, Нинся-Хуэйский и Тибетский автономные районы, Внутренняя Монголия, провинции Гуйчжоу, Хайнань и Цинхай (охватывающие вместе более половины территории и почти три четверти населения страны) — не были представлены ни одним членом академии.

Примечания

Дополнительные источники 
 Statutes for Membership of the Chinese Academy of Sciences. Chinese Academy of Sciences (2014). Проверено 12 июня 2017.
 Obligations and Rights of a CAS Member. Chinese Academy of Sciences (2014). Проверено 12 июня 2017.
 何方. 中国青年报：为何有那么多人争当院士. Sina Corp News (15 сентября 2003). Проверено 13 июня 2017.
 何方. 中科院院士章程改了什么？.  Journal Online (13 июня 2014). Проверено 13 июня 2017.